Red Snapper — многозначный термин, может иметь следующие значения:

 Red Snapper (англ.) — английское общее название нескольких видов рыб (луцианов, морских окуней и пр.);
 Red Snapper — британский инструментальный музыкальный коллектив из Лондона;
 Red Snapper — алкогольный коктейль, вариант Кровавой Мэри с джином вместо водки.